Kansai Electric Power Company — японская энергетическая компания.
Korea Electric Power Corporation — крупнейшая энергетическая компания Южной Кореи.